El término Cejudo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Cejudo es la marca deportiva de la compañía textil española Hijos de Ildefonso Cejudo Parreño

Personas
Álvaro Cejudo, futbolista
Miguel Cejudo, humanista y poeta español, a caballo de los siglos XVI y XVII
Henry Cejudo, luchador de estilo libre
Roberto Cejudo, militar mexicano
José Rico Cejudo, pintor costumbrista español de la escuela clásica sevillana
Jerónimo Martín Caro y Cejudo, humanista, gramático